Lejeune puede referirse a:

 Alexandre Louis Simon Lejeune (1779 - 1858 ), farmacéutico y botánico belga.
 Jérôme Lejeune (1926 - 1994), médico genetista francés.
 Louis Aimé Lejeune (1884 - 1969), escultor francés.
 Louis-François Lejeune (1775 - 1848), general, pintor y litógrafo francés.
 Michel Lejeune (1907 – 2000), lingüista y helenista francés.
 Norman LeJeune (1980), jugador profesional de fútbol americano.
 Rita Lejeune (1906 - 2009), filóloga belga.